

Accezioni comuni 
 Carezza – scorrimento affettivo e delicato della mano sulla pelle

Geografia

Italia 
 Lago di Carezza – lago alpino in val d'Ega, nel comune di Nova Levante, in provincia di Bolzano
 Carezza al Lago – frazione del comune di Nova Levante
 Passo di Carezza – altro nome del passo di Costalunga